Татья́на Ками́нская:
 Каминская, Татьяна Григорьевна (род. 1977) — украинский учёный-экономист.
 Каминская, Татьяна Леонидовна (род. 1967) — российский журналист, доктор филологических наук.